Форст ():

 Віллі Форст  — австрійський актор, режисер, продюсер.

Форст — громада в землі Рейнланд-Пфальц
 Форст — громада в землі Баден-Вюртемберг
 Форст — місто в землі Бранденбург
 Форст-ан-дер-Вайнштрассе  — громада в землі Рейнланд-Пфальц.

Форст-Ленгенбюль — громада в кантоні Берн